Colville bezeichnet:

 einen nordamerikanischen Indianerstamm, siehe Colville

geographische Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Colville (Arkansas), gemeindefreies Gebiet im Benton County, Arkansas
 Colville (Kentucky), gemeindefreies Gebiet im Harrison County, Kentucky
 Colville (Washington), Stadt im Stevens County, Washington
 Colville Township (Arkansas)
 Colville Township (North Dakota)

in Neuseeland:
 Colville Bay, eine Bucht an der Coromandel Peninsula
 Colville Channel, einen Meeresarm im Norden des Hauraki Gulf
 Colville (Neuseeland), eine kleine Siedlung an der Colville Bay auf der Coromandel Peninsula

Personen:
 Alexander Colville, 5. Lord Colville of Culross (1666–1717), britischer Peer und Politiker
 Alexander Colville, 7. Lord Colville of Culross (1717–1770), britischer Peer und Vizeadmiral
 Alex Colville (1920–2013), kanadischer Maler
 Charles Colville (General) (1770–1843), britischer General während der Napoleonischen Kriege
 Charles Colville, 1. Viscount Colville of Culross (1818–1903), britischer Peer und Politiker
 Charles Colville, 2. Viscount Colville of Culross (1854–1928), britischer Peer und Politiker
 Charles Colville, 3. Viscount Colville of Culross (1888–1945), britischer Peer und Politiker
 Charles Colville, 5. Viscount Colville of Culross (* 1959), britischer Peer und Politiker
 David Colville, 3. Baron Clydesmuir (* 1949), britischer Peer und Politiker
 Henry Edward Colville (1852–1907), britischer Kolonialoffizier
 James Colville, 1. Lord Colville of Culross (1551–1629), schottischer Peer und Politiker
 James Colville, 2. Lord Colville of Culross (1604–1654), schottischer Peer und Politiker
 James Colville (1868–nach 1895), schottischer Fußballspieler
 John Colville, 4. Lord Colville of Culross († um 1680), schottischer Peer und Politiker
 John Colville, 6. Lord Colville of Culross (1690–1741), britischer Peer und Politiker
 John Colville, 8. Lord Colville of Culross (1725–1811), britischer Peer
 John Colville, 9. Lord Colville of Culross (1768–1849), britischer Peer und Admiral
 John Colville, 1. Baron Clydesmuir (1894–1954), britischer Peer und Politiker
 John Rupert Colville (1915–1987), britischer Sekretär
 Mac Colville (1916–2003), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Mark Colville, 4. Viscount Colville of Culross (1933–2010), britischer Jurist und Politiker
 Neil Colville (1914–1987), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Ronald Colville, 2. Baron Clydesmuir (1917–1996), britischer Peer und Politiker
 William Colville, 3. Lord Colville of Culross († 1656), schottischer Peer und Politiker

im NRHP gelistete Objekte:
 Colville Covered Bridge, in Millersburg, Kentucky, ID-Nr. 74000850
 Colville Flour Mill, in Colville, Washington, ID-Nr. 95000809